La Fase C.N.D. della Coppa Italia Dilettanti 1995-96 è un trofeo di calcio cui partecipano le squadre militanti nel Campionato Nazionale Dilettanti 1995-1996. Nel 1995-96 viene disputata la 15ª edizione. La vincente disputa la finale per la Coppa Italia Dilettanti contro la vincente della Fase Eccellenza.

Breve regolamento 
Nella prima fase le 162 squadre del Campionato Nazionale Dilettanti vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.

Primo turno 
 Le partite sono state giocate il 20, 23 e 27 agosto 1995

Triangolari 

 risultati:
 Pontedecimo - Savona 4 - 0
 Savona - Sestrese 2 - 2
 Sestrese - Pontedecimo 2 - 2

 risultati:
 Biellese - Borgosesia 1 - 1
 Sparta Novara - Biellese 2 - 0
 Borgosesia - Sparta Novara 1 - 1

 risultati:
 Moncalieri - Valenzana 0- 1
 Asti - Moncalieri 1 - 1
 Valenzana - Asti 1 - 0

 risultati:
 Derthona - Vogherese 3 - 2
 Vogherese - Sancolombano 6 - 2
 Sancolombano - Derthona 0 - 0

 risultati:
 Abbiategrasso - Corbetta 2 - 2
 Fanfulla - Abbiategrasso 3 - 2
 Corbetta - Fanfulla 1 - 0

 risultati:
 Meda - Guanzatese 2 - 0
 Guanzatese - Mariano 2 - 3
 Mariano - Meda 0 - 0

 risultati:
 Caratese - Brugherio 1 - 1
 Ponte S.Pietro - Caratese 2 - 1
 Brugherio - Ponte S.Pietro 1 - 1

 risultati:
 Pinerolo - Nizza Millefonti 2 - 2
 Saluzzo - Pinerolo 1 - 2
 Nizza Millefonti - Saluzzo 1 - 2

 risultati:
 Darfo Boario - S.Paolo d'Argon 3 - 0
 S.Paolo d'Argon - Albinese 1 - 2
 Albinese - Darfo Boario 1 - 0

 risultati:
 Club Azzurri BS - Montichiari 0 - 0
 Capriolo - Club Azzurri BS 1 - 0
 Montichiari - Capriolo 2 - 4

 risultati:
 Settaurense - Trento 2 - 1
 Trento - Bolzano 1 - 1
 Bolzano - Settaurense 1 - 0

 risultati:
 Caerano - Santa Lucia 0 - 0
 Pievigina - Caerano 2 - 1
 Santa Lucia - Pievigina 3 - 0

 risultati:
 Bassano Virtus - Arzignano 2 - 1
 Arzignano - Luparense 0 - 1
 Luparense - Bassano virtus 2 - 1

 risultati:
 Bagnolese - Collecchio 0 - 0
 Fidenza - Bagnolese 1 - 1
 Collecchio - Fidenza 1 - 1

 risultati:
 Castel S.Pietro - Sassuolo 4 - 0
 Sassuolo - Iperzola 1 - 3
 Iperzola - Castel S.Pietro 4 - 1

 risultati:
 Reggiolo - Mantova 1 - 2
 Pizzighettone - Reggiolo 0 - 1
 Mantova - Pizzighettone 7 - 1

 risultati:
 Russi - Faenza 0 - 2
 Argentana - Russi 1 - 2
 Faenza - Argentana 1 - 3

 risultati:
 Torrelaghese - Pisa 0 - 1
 A.S.Sestese - Torrelaghese 2 - 2
 Pisa - A.S.Sestese 1 - 0

 risultati:
 Camaiore - Viareggio 0 - 0
 Castelnuovo - Camaiore 0 - 2
 Viareggio - Castelnuovo 2 - 2

 risultati:
 Sangiovannese - Rondinella 0 - 2
 Pontassieve - Sangiovannese 0 - 2
 Rondinella - Pontassieve 1 - 1

 risultati:
 Colligiana - Poggibonsi 2 - 1
 Poggibonsi - Impruneta 3 - 1
 Impruneta - Colligiana 3 - 0
 passa il Poggibonsi per aver vinto lo scontro diretto

 risultati:
 Sansepolcro - Gubbio 0 - 0
 Città di Castello - Sansepolcro 1 - 2
 Gubbio - Città di Castello 1 - 2

 risultati:
 Vigor Senigallia - Jesina 0 - 0
 Civitanovese - Vigor Senigallia 3 - 0
 Jesina - Civitanovese 3 - 1

 risultati:
 Recanatese - Maceratese 0 - 1
 Osimana - Recanatese 3 - 2
 Maceratese - Osimana 1 - 1

 risultati:
 Santegidiese - Sambenedettese 0 - 0
 Vis Stella - Santegidiese 2 - 1
 Sambenedettese - Vis Stella 2 - 1

 risultati:
 Mosciano - Nereto 2 - 0
 Nereto - Vis L'Aquila 1 - 2
 Vis L'Aquila - Mosciano 1 - 0

 risultati:
 Lanciano - Pineto 1 - 3
 Penne - Lanciano 0 - 0
 Pineto - Penne 0 - 1

 risultati:
 Civitacastellana - Guidonia 1 - 0
 Guidonia - Monterotondo 1 - 3
 Monterotondo - Civitacastellana 2 - 2

 risultati:
 Anagni - Ferentino 1 - 1
 Ferentino - Ceccano 2 - 2
 Ceccano - Anagni 4 - 0

 risultati:
 Giovani Lauro - Boys Caivanese 1 - 0
 Boys Caivanese - Sangiuseppese 1 - 0
 Sangiuseppese - Giovani Lauro 0 - 1

 risultati:
 Melfi - Cerignola 0 - 0
 San Severo - Melfi 2 - 3
 Cerignola - San Severo 4 - 1

 risultati:
 Rossanese - Silana 2 - 0
 Silana - Crotone 4 - 1
 Crotone - Rossanese 1 - 1

 risultati:
 Igea Virtus - Milazzo 1 - 3
 A.S.Messina - Igea Virtus 4 - 4
 Milazzo - A.S.Messina 2 - 0

 risultati:
 Canicattì - Nissa 3 - 1
 Nissa - Sancataldese 0 - 4
 Sancataldese - Canicattì 1 - 0

Eliminazione diretta

Trentaduesimi di finale 
 Le partite sono state giocate il 11 ottobre e 18 ottobre 1995

Sedicesimi di finale 
 Le partite sono state giocate il 15 novembre e 22 novembre 1995

Ottavi di finale 
 Le partite sono state giocate il 13 dicembre e 20 dicembre 1995

Quarti di finale 
 Le partite sono state giocate il 10 gennaio e 17 gennaio 1996

Semifinali 
 Le partite sono state giocate il 6 marzo e 13 marzo 1996

Finali 

andata

ritorno

Note

Bibliografia
 UN ANNO NEL PALLONE - archivio 1995-96, presentazione 1996-97 di Carlo Fontanelli, Mariposa Editrice

Collegamenti esterni 
 Il calcio illustrato N° 228, ottobre-novembre 2020

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995/1